Патаготитан () — род завроподовых динозавров из клады Lognkosauria группы титанозавров, включающий единственный вид — Patagotitan mayorum. Известен по ископаемым остаткам из верхнеальбских (нижний мел) отложений ранчо Ла-Флеча (‘La Flecha’ ranch) в аргентинской провинции Чубут, относящихся к . Возраст остатков составляет 101,62 ± 0,18 млн лет.  

Первая часть родового названия, Patago-, происходит от названия географического региона Патагонии, где были обнаружены ископаемые остатки; вторая часть, -titan, связана с божествами из древнегреческой мифологии титанами и символизирует гигантские размеры динозавра. Видовое название mayorum дано в честь семьи Майо (Mayo), оказавшей палеонтологам гостеприимство во время их работ на ранчо.

Описание 

Согласно первоначальной оценке авторов описания (Carballido et al., 2017) при помощи уравнения масштабирования, масса патаготитана составляла 69 т (±17 т). По оценке  2019 года, средний размер взрослой особи патаготитана составлял приблизительно 31 м при массе в 50—55 т. В 2020 году Otero et al. оценили массу тела динозавра как колеблющуюся между 42—71 т при среднем значении в 57 т. Молина-Перес и Ларраменди (2020) оценили длину образца MPEF-PV 3400 в 31 м при высоте в плечах равной 6 м и массе 55 т.

Систематика 
Кладограмма согласно Filippi, Salgado & Garrido, 2019: 

Более ранняя кладограмма по Carballido et al., 2017:

Примечания 

Lognkosauria
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2017 году